Bernatchez est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Barnetxe et qui signifie « la maison située dans un lieu profond, encaissé, ou encore la maison située en bas ».  

Ce nom est arrivé au Québec, sans doute au , en provenance du Pays basque. Il s'agit certainement d'une transcription de Barnetche, avec métathèse des voyelles.

Patronyme  
 Au Québec
 Claude Bernatchez, un animateur à la SRC (radio) ;
 Louis Bernatchez, un biologiste québécois, spécialiste en génomique et en conservation des ressources naturelles ;
 Nazaire Bernatchez (1838-1906), un homme politique canadien qui fut député libéral de Montmagny de 1883 à 1897 ;
 René Bernatchez (1913-1980), un homme politique canadien, député unioniste de Lotbinière de 1948 à 1966 ;
 Julien Bernatchez (1983-), humoriste et animateur québécois, né à Havre-Saint-Pierre et ayant grandi à Charny.

Notes et références 

Patronyme basque